FC Amsterdam (betaaldvoetbalclub), een betaaldvoetbalclub uit de jaren zeventig
 FC Amsterdam (amateurvoetbalclub), een amateurvoetbalclub uit 2011